Verrekijker, een optisch instrument om voorwerpen op grote afstand vergroot weer te geven
De Verrekijker, een voormalige korenmolen in Bergharen
De Verrekijker, informatief kinderprogramma op de Nederlandse televisie, uitgezonden tussen 1955 en 1972
Rabobank Bestuurscentrum, het hoofdkantoor van de Rabobank met als bijnaam verrekijker